El nombre Francisco Maldonado puede corresponder a varias personas: 
 Francisco Maldonado, noble salmantino, juez pesquisidor de la isla de Gran Canaria (1491-1495) nombrado por los Reyes Católicos.
 Francisco Maldonado, noble salmantino del siglo XVI, capitán en la Guerra de las Comunidades de Castilla;
 Francisco Maldonado, teniente alguacil de la nave capitana "Santa María del Espinar", quien es dejado por Sebastián Caboto en su viaje de vuelta a Castilla en enero de 1530 en la actual bahía de Maldonado, de quien toma el nombre, en el actual Uruguay.
 Francisco Maldonado de Guevara, catedrático salmantino del siglo XX.